Karelichy kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Karelіtskі rajon, distrikt, Hrodnas voblast, 
 Karelіtjy, ort, Hrodnas voblast, 

Robotskapade Belarusförgreningar